Teribe puede referirse a:

 Los teribes (o naso), grupo indígena de Panamá.
 El idioma teribe, lengua hablada por los indígenas teribes.
 El Teribe, río que recorre la zona indígena del mismo nombre en Panamá.
 Teribe, corregimiento que se encuentra en la comarca Naso Tjër Di, en Panamá.